Смирно́ви () — російський топонім, утворений від прізвища Смирнов

Смирнови — присілок, Котельницький район, Кіровська область
 Смирнови — присілок, Істобенське сільське поселення, Орічівський район, Кіровська область
 Смирнови — присілок, Спас-Талицьке сільське поселення, Орічівський район, Кіровська область

Див. також 
 Смирново
 Смирнове
 Смирнов